Plusieurs villes de France possèdent leur « place des Jacobins », notamment :
Place des Jacobins (Le Mans) ;
Place des Jacobins (Lyon) ;
Place des Jacobins (Nantes) ;
Place des Jacobins (Paris), devenue place Saint-Thomas-d'Aquin.

Voir aussi 
 
 

Jacobins place